Reggie Johnson, attore
 Reginald Johnson (n. 1957), cestista statunitense
 Reginald Johnson (n. 1994), cestista statunitense
 Reggie Johnson, musicista
 Reggie Johnson, pugile